Decapauropus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Paul Auguste Remy 1957. Decapauropus ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Decapauropus